Hedylopsis är ett släkte av snäckor som beskrevs av Thiele 1931. Enligt Catalogue of Life ingår Hedylopsis i familjen Microhedylidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Hedylopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Hedylopsis